Maurice Manificat (ur. 4 kwietnia 1986 w Sallanches) – francuski biegacz narciarski, czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów i dwukrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maurice Manificat pojawił się 13 grudnia 2003 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego we włoskiej miejscowości Formazza, gdzie w biegu na 10 km techniką klasyczną zajął 69. miejsce. W 2002 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajął między innymi 23. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym i dwunaste w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå był siódmy w biegu na 10 km stylem dowolnym, a wspólnie z kolegami zdobył brązowy medal w sztafecie. Startował także na mistrzostwach świata juniorów w Kranju w 2006 roku, zajmując dziesiąte miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym i ósme w sztafecie. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, zdobywając przy tym dwa medale. Najpierw zajął trzecie miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku, a rok później zwyciężył w biegu na 15 km podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2006 roku w francuskiej miejscowości La Clusaz, gdzie w biegu na 30 km techniką dowolną zajął 64. miejsce. Pierwsze punkty zdobył w 16 lutego 2008 roku w Libercu, zajmując 24. miejsce w biegu na 11,4 km stylem dowolnym. Pierwszy raz na podium zawodów PŚ znalazł się 12 grudnia 2009 roku w Davos, gdzie był trzeci w biegu na 15 km stylem dowolnym. Manificat jeszcze kilkakrotnie plasował się na podium odnosząc przy tym dwa zwycięstwa w biegu łączonym na 30 km: 6 marca 2010 roku w Lahti oraz 16 grudnia 2012 roku w Canmore. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnął w sezonie 2015/2016, który ukończył na piątym miejscu, jednocześnie zajmując drugie miejsce w klasyfikacji dystansów.

W 2009 roku wystartował w biegu łączonym na 30 km podczas mistrzostw świata w Libercu, kończąc rywalizację na 47. pozycji. Na rozgrywanych sześć lat później mistrzostwach świata w Falun zdobył srebrny medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. Rozdzielił tam na podium Szweda Johana Olssona i Andersa Gløersena z Norwegii. Dwa dni później reprezentacja Francji w składzie: Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Robin Duvillard i Adrien Backscheider zdobyła brązowy medal w sztafecie. Wynik ten Francuzi w składzie: Backscheider, Manificat, Clément Parisse i Richard Jouve powtórzyli podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku. Razem z Parisse'em, Hugo Lapalusem i Jules'em Lapierre'em kolejny brązowy medal w sztafecie wywalczył na mistrzostwach świata w Oberstdorfie dwa lata później.

Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku był szósty w biegu na 15 km techniką dowolną oraz czwarty w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi razem z Gaillardem, Duvillardem i Ivanem Perrillatem Boiteuxem zajął trzecie miejsce w sztafecie. Gaillard, Manificat, Parisse i Backscheider zdobyli kolejny brązowy medal w sztafecie podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku. Na tej samej imprezie Manificat i Jouve zajęli też trzecie miejsce w sprincie drużynowym stylem dowolnym. Ponadto na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku Jouve, Lapalus, Parisse i Manificat po raz kolejny zajęli trzecie miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986